Žilinskas ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet von žilas (dt. grau).

Weibliche Formen 
 Žilinskaitė (ledig)
 Žilinskienė (verheiratet)

Personen 
 Aleksandras Žilinskas (1885–1942),  Jurist und Justizminister
 Algirdas Žilinskas, Fußballer des Jahres in Litauen
 Justinas Žilinskas (* 1974), Völkerrechtler, Professor, Kinderautor
 Mykolas Žilinskas, Kunstmäzen
 Rokas Žilinskas (1972–2017), Journalist und Politiker, Mitglied des Seimas
 Tomas Žilinskas (* 1977), Politiker, seit 2016 Innenminister Litauens
 Vaclovas Žilinskas, Politiker, Vizehandelsminister

Litauischer Personenname
Familienname